Bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft bezeichnet:
 die bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft der Männer
 die bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft der Frauen

Bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft steht für verschiedene Jugend-Nationalmannschaften:
 Bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft (U-21-Männer)
 Bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft (U-19-Junioren)
 Bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)